Dolak steht für

 Dolak, ein Name für die indonesische Yos-Sudarso-Insel

Personen:
 Jan Dolák (* 1962), tschechischer Historiker

Siehe auch:
 Dolack